Svansø har flere betydninger:
 Svansø er et varemærke af Scandic Food A/S, se Scandic Food
 Svansø er en halvø i Sydslesvig, se: Svans (Slesvig)